Krumholz ist der Familienname folgender Personen:

 August Krumholz (1844 oder 1845–nach 1914), österreichischer Architekt
 Daniel Krumholz (* 1948), österreichischer Diplomat
 Ferdinand Krumholz (1810–1878), österreichischer Maler
 Werner Krumholz (* 1956), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Krummholz
 Krumbholz
 Krumpholz